Themerson ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszka Themerson (1907–1988), polnische, später britische Malerin, Illustratorin, Bühnenbildnerin und Filmemacherin
 Stefan Themerson (1910–1988), polnischer, später britischer Dichter, Romancier, Filmemacher, Verleger und Philosoph